Вихля́ев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Вихляев, Константин Анатольевич (род. 1954) — русский певец и композитор.
 Вихляев, Николай Алексеевич (род. 1949) — русский политический деятель и дипломат.
 Вихляев, Пантелеймон Алексеевич (1869—1928) — русский статистик-агроном, товарищ министра земледелия Временного правительства, член Всероссийского учредительного собрания.
 Вихляев, Тимофей Романович (1913—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.